Córrego Medeiros é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Medeiros, Córrego
Medeiros